De Kieviten, sportclub uit Wassenaar
 Vogelsoorten uit de familie Kieviten en plevieren, met name uit het geslacht Vanellus